Хамид Гулям (настоящее имя — Гулямов Хамид Убайдуллаевич; 25 апреля 1919 — 21 августа 2005) — узбекский писатель, педагог, диктор, журналист. Лауреат Государственной премии СССР (1980). Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1969). Народный писатель Узбекской ССР (1979).

Биография 
Образование получил на рабфаке Среднеазиатского политехнического института. В 1941 году окончил Ташкентский государственный педагогический институт.

Трудовую деятельность начал литературным сотрудником журнала «Гулистан». Преподавал в школе, работал журналистом и диктором на радио. Позже стал главным редактором радио Узбекской ССР.

В 1956 году окончил Высшие литературные курсы.

В 1958—1965 годах возглавлял Союз писателей Узбекской ССР. Был главным редактором журнала «Шарк юлдузи».

В 1971—1981 годах был директором издательства имени Гафура Гуляма.

Творчество 
Первые произведения Хамида Гуляма были опубликованы в 1934 году. Его перу принадлежат романы «Светоч» (историко-революционной направленности), «Голодная степь» (об освоении целины), а также социально-бытовые и социально-психологические романы «Машраб», «Запах фиалки», «Дорога к тебе» и «Ташкентцы». За роман «Бессмертие» был награждён Государственной премией СССР.

В разное время издавались сборники стихов и баллад писателя, в частности: «Материки не спят» (), «Жажда» (), «Лолакул».

Хамид Гулям также является автором комедий «Женитьба сына» () и «Влюблённый Тошболта» ().

Хамид Гулям перевёл на узбекский язык:
 комедию У. Шекспира «Двенадцатая ночь»;
 пьесу «Овечий источник» Лопе де Вега;
 произведения А. С. Пушкина:
 «Бахчисарайский фонтан»;
 «Каменный гость».

Награды 
 Орден «Эл-юрт хурмати» (27 августа 1998 года).
 Орден «Мехнат шухрати» (26 апреля 2004 года).
 Орден Трудового Красного Знамени (18 марта 1959 года).
 Народный писатель Узбекской ССР (1979).
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1969). 
 Почётная грамота Республики Узбекистан (30 мая 1994)
 Государственная премия СССР (1980).

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог в газете Правда Востока

Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Писатели СССР
Писатели Узбекистана
Узбекские писатели
Переводчики Узбекистана
Переводчики Александра Пушкина
Переводчики на узбекский язык
Народные писатели Узбекской ССР
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР